Katov est un toponyme qui peut désigner :

Kátov, une commune du district de Skalica, dans la région de Trnava.

Katov, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Katov, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie